

Топоніми 
Ебіна (Канаґава)
Ебіна (Сідзуока)

Персоналії 
Ебіна — японське прізвище.